Engel Károly az EKA alapítója
 Engel Károly (1879–1968) orvostanár
 Engel Károly festőművész
 Engel Károly, írói álnév Endre Károly (1893–1988) délvidéki hírlapíró, szépíró
 Engel Károly (1923-2002) irodalomtörténész
 Engel Károly színész

Jegyzetek